En Pologne, Krosinko peut désigner :

 Krosinko, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Krosinko, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.